La Balanguera ist die Hymne der zu den Balearen gehörenden spanischen Insel Mallorca.

Geschichte 

Der Text in Gedichtsform wurde von dem mallorquinischen Poeten Joan Alcover i Maspons 1902–1903 geschrieben. Joan Alcover wurde inspiriert von einem beliebten mallorquinischen Lied auf eine weibliche Figur (mallorquina) namens Balanguera. Im Volksmund auch als Berenguera bekannt war es auch die Bezeichnung zahlreicher Volkstänze der Insel Mallorca sowie in Katalonien und der Provinz Valencia.

Das Musikarrangement zum Gedicht von Alcover stammt aus dem Jahre 1926 und wurde vom katalanischen Komponisten Amadeu Vives verfasst. Während der Zeit der Franco-Diktatur wurden die Aufführungen verboten. Nach dieser Epoche wurde das Lied durch die Sängerin Maria del Mar Bonet wieder sehr beliebt.

Die Inselregierung Mallorcas führte La Balanguera 1996 als Hymne ein, um die Eigenständigkeit der Insel weiter zu manifestieren. Mit dem Wunsch verbunden, bei offiziellen Anlässen mit Vertretern Mallorcas diese Hymne anstatt der spanischen Nationalhymne zu spielen, wurde die Balanguera an alle Staaten der Europäischen Union versendet.

Liedtext und in Deutsch

Weblinks 

 L'himne de Mallorca
 Website La Balanguera

Einzelnachweise 

Regionalhymne
Kultur (Mallorca)